

Cinema 
The Iconoclast – film del 1910 diretto da David W. Griffith

Musica 
Iconoclast (Part 1: The Final Resistance) – album degli Heaven Shall Burn del 2008
Invictus (Iconoclast III) – album degli Heaven Shall Burn del 2010
Iconoclast – album dei Symphony X del 2011

Videogiochi 
Iconoclast – multi user dungeon

Altro 
Iconoclast – casa di produzione cinematografica